Football kan avse
Fotboll
Amerikansk fotboll - Känd i USA som football
Australisk fotboll - Känd i Australien som football
Kanadensisk fotboll - Känd i Kanada som football